Eisbär bezeichnet:
 Eisbär, Bärenart Ursus maritimus

Eisbär bezeichnet außerdem:
 Eisbär (Lied), Lied der Band Grauzone
 Der Eisbär, ein deutscher Film aus dem Jahr 1998
 Eisbär (Kurzfilm), ein belgischer Kurzfilm aus dem Jahr 2010
 Eisbär (Schiff, 1942), Eisbrecher der Kriegsmarine

Basketballteams
 Eisbären Bremerhaven

Eishockeymannschaften
 Eisbären Berlin
 Eisbären Heilbronn
 Eisbären Juniors Berlin
 Eisbären Regensburg
 Hammer Eisbären, siehe Eishockey in Hamm

Unternehmen, Marken
 Eisbär Sportmoden, einen Hersteller von Mützen aus Feldkirchen an der Donau in Oberösterreich
 eisbär (Marke), der Eisbär Trockentechnik GmbH, Götzis, Vorarlberg (für Gebäude und Kunststoffverarbeitung)
 Eisbär Eis, ein Speiseeis-Hersteller aus Apensen bei Buxtehude

Siehe auch:

 Lars, der kleine Eisbär, Comic-Film sowie eine Kinderbuchreihe mit Bildern
 Hausorden Albrechts des Bären
 Die drei Eisbären